Еялет або бейлербелик Кахетія — адміністративно-територіальна одиниця Османської імперії. Існував у 1578—1603 роках. Утворився внаслідок османських завоювань на Кавказі.

Історія 
Кахетія керувалася власними царями з династії Багратіони, проте з XVI ст. визнавала владу Персії. Водночас кахетінські володарі намагалися маневрувати між османськими султанами та перськими шахами під час постійних війн між ними. У 1578 році з початком нової війни Османів з Сефевідами візир Лала Мустафа-паша вдерся до грузинських земель, які швидко підкорив. Олександр II, цар Кахеті, вимушений був підкоритися владі султана. В результаті Кахетінське царство було ліквідовано, замість нього утворено бейлербелик Кахетія, а Олександра призначено його очільником.

У подальшій війні Кахетія поставляла війська, харчі та військове спорядження для війни Османів з Персією. У 1590 році за Стамбульським договором Персія відмовилася від цих земель на користь Османської імперії. У 1591 році Кахетію перетворено на еялет, а Олександр отримав посаду паші. Тривалий час забезпечував владу султанів на грузинських землях.

У 1598 році Олександр (Іскандер-паша) підтримав царство Картлі в боротьбі проти османського панування. Втім, у 1599 році османський сераскер Джафар-паша здобув над повсталими перемогу. Але вже у 1601 році почалося нове повстання Картлі та Кахетії за підтримки Персії. З відкритим вступом останньої у 1603 році у війну проти османів, Олександр відмовився від титулу паші, ліквідував Кахетінський еялет, відновивши царство Кахетія.

Джерела 
 D. E. Pitcher (1972). An Historical Geography of the Ottoman Empire: From Earliest Times to the End of the Sixteenth Century. Brill Archive.
 Colin Imber. The Ottoman Empire, 1300—1650: The structure of Power. (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2002.)

Еялети
Османська Грузія